Schall steht für:
 Schall, Geräusch, Klang oder Ton in verschiedenen Ausbreitungsmedien
 Schall (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schall zu Bell, deutsche Adelsfamilie, siehe Schall-Riaucour
 Schall (Schiff), deutsches Forschungsschiff

Schall ist der Name folgender Orte
 Schall (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft der Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schall (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Challe
 Challes (Begriffsklärung)